Anser – rodzaj ptaka z podrodziny gęsi (Anserinae) w obrębie rodziny kaczkowatych (Anatidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce Północnej i Eurazji.

Morfologia 
Długość ciała 53–94 cm, rozpiętość skrzydeł 115–185 cm; masa ciała 1224–4560 g (samce są większe i cięższe od samic).

Systematyka

Etymologia 
 Anser: , anseris „gęś”.
 Sarcopogon: autor nie wyjaśnił etymologii; gr. σαρξ sarx, σαρκος sarkos „ciało”; πωγων pōgōn, πωγωνος pōgōnos „zarost”. Nomen nudum.
 Chen: gr. χην khēn, χηνος khēnos „gęś”. Gatunek typowy: Anser hyperboreus Pallas, 1769 (= Anas caerulescens Linnaeus, 1758).
 Cygnopsis: rodzaj Cygnus Bechstein, 1803, łabędź; gr. οψις opsis „wygląd”. Gatunek typowy: Anas Cygnoid Linnaeus, 1758.
 Eulabeia: gr. ευλαβης eulabēs „ostrożny, dyskretny”, od ευ eu „dobry”; λαβειν labein „wziąć”. Gatunek typowy: Anas indica Latham, 1790. 
 Chionochen: gr. χιων khiōn, χιονος khionos „śnieg”; χην khēn, χηνος khēnos „gęś”. Gatunek typowy: Anser hyperboreus Pallas, 1769 (= Anas caerulescens Linnaeus, 1758).
 Marilochen: gr. μαριλη marilē „pył węglowy, węgiel drzewny”; χην khēn, χηνος khēnos „gęś”. Gatunek typowy: Anser brevirostris Thienemann, 1838 (= Anas erythropus Linnaeus, 1758).
 Exanthemops: gr. εξανθημα exanthēma „pryszcz, krosta”, od εξανθεω exantheō „wybuchnąć”; ωψ ōps, ωπος ōpos „twarz”. Gatunek typowy: Anser rossii Cassin, 1861.
 Philacte: gr. φιλος philos „kochający”, od φιλεω phileō „kochać”; ακτη aktē „wybrzeże”. Gatunek typowy: Anas canagicus Sewastianoff, 1802.
 Melanonyx: gr. μελας melas, μελανος melanos „czarny”; ονυξ onux, ονυχος onukhos „pazur”. Gatunek typowy: Anas segetum J.F. Gmelin, 1789.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Anser indicus  – gęś tybetańska
 Anser canagicus  – śnieżyca cesarska
 Anser caerulescens  – śnieżyca duża
 Anser rossii  – śnieżyca mała
 Anser anser  – gęgawa
 Anser cygnoid  – gęś łabędzionosa
 Anser brachyrhynchus  – gęś krótkodzioba
 Anser fabalis  – gęś zbożowa
 Anser albifrons  – gęś białoczelna
 Anser erythropus  – gęś mała

Fragment kladogramu z uwzględnieniem gatunków z rodzaju Anser:

Przypisy

Bibliografia 
  

Kaczkowate